46-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 26 марта по 6 ноября 1983 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (первый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона в высшую лигу пробились кишинёвская «Нистру» и вильнюсский «Жальгирис». На класс ниже опустились алма-атинский «Кайрат» и краснодарская «Кубань». Новичок чемпионата «Жальгирис» сенсационно стартовал в чемпионате, с 23 очками став победителем первого круга.

Второй круг лучше всех прошли «Днепр» и «Спартак». Матч в концовке турнира между этими команды должен был определить чемпиона и серебряного призера. В случае победы «Спартак» получал право на переигровку, «Днепру» для того, чтобы завоевать первое место достаточно было сыграть с ничейным результатом. В итоге эта украинская команда победила со счетом 4:2, и под руководством главного тренера Владимира Емеца впервые в своей истории стала чемпионом СССР по футболу. «Спартак» же в четвертый раз подряд стал призером турнира. Третье место завоевало минское «Динамо».

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

6 футболистов забили по 11 мячей.

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Днепр»

Старший тренер: Владимир Емец

«Спартак»

Старший тренер: Константин Бесков

«Динамо» Минск

Старший тренер: Эдуард Малофеев (до августа)Вениамин Арзамасцев (с сентября)

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1983
1983